Espadaña de mazorca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.